Der Renault Fluence ist eine Stufenhecklimousine des französischen Automobilherstellers Renault. Sie wurde wie das Vorgängermodell Mégane II Stufenheck u. a. von Oyak-Renault in Bursa in der Türkei und von Renault Argentina in der Provinz Córdoba gebaut. Sie basiert auf dem Samsung SM3 und dem Renault Mégane III.

Landesabhängig wird der Fluence in unterschiedlichen Ausführungen und mit verschiedenen Otto- und Dieselmotoren angeboten.
Mit dem Fluence Z.E. bot Renault ab Anfang 2012 auch eine Version mit ausschließlichem Elektroantrieb an. Das Fahrzeug ist das erste Elektroauto mit einer Traktionsbatterie nach dem von Better Place angestrebten Tauschsystem.

Die Fahrzeuge mit konventionellem Antrieb waren ab August 2010 auch in Deutschland erhältlich, wobei der Verkauf bereits im Oktober 2012 mangels Nachfrage eingestellt wurde. Die Version mit Elektroantrieb wurde noch bis zum generellen Produktionsstopp Mitte Januar 2014 angeboten. In anderen Ländern wie Russland, der Ukraine oder der Türkei wurde das Fahrzeug weiterhin angeboten.

Die Motoren leisten zwischen 66 kW (90 PS; 1,5 dCi) und 103 kW (140 PS; 2,0 16V).

In Österreich war der Fluence nur in einer Ausstattung mit einem Ottomotor mit 81 kW (110 PS; 1,6 16V) und einem Dieselmotor mit 81 kW (110 PS; 1,5 dCi), der als 6-Gang-Schaltversion oder mit Doppelkupplungsgetriebe EDC angeboten wurde, erhältlich.

Motoren (Renault Fluence)
 dCi = Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader
 FAP = Rußpartikelfilter
 EDC = Efficient Dual Clutch (Doppelkupplungsgetriebe)
 Alle Dieselmodelle haben das Siegel eco² (bis 120 g/km CO2)

Zulassungszahlen 
Zwischen 2010 und 2015 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 1.525 Renault Fluence neu zugelassen worden.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Renault Fluence auf renault.de

Limousine
Elektroautomodell